Алёшина вода (КН 551-1) — пещера горизонтального типа на Долгоруковском массиве в Крыму. Находится в 20 минутах ходьбы от знаменитой Красной пещеры. Протяжённость — 620 м, амплитуда 10 м, площадь — 750 м², объём — 960 м³, высота входа — 580 м, категория сложности — 3Б.

Описание 
Протяжённость — 620 м, амплитуда 10 м, площадь — 750 м², объём — 960 м³, высота входа — 580 м, категория сложности — 3Б.

Вход в пещеру находится под скальным обрывом в верховьях короткого левого притока реки Краснопещерная, на западном склоне массива. Пещера заложена в верхнеюрских известняках и состоит из главной галереи шириной 2-5 м и высотой 0,2-8 м, принимающей три небольших приливы. По дну галереи протекает ручей, который образует несколько сифонов. В привходовой части пещеры (до первого сифона) сталактиты и сталагмиты отсутствуют. Длина первого сифона составляет 3 м, глубина — около 1 м, что позволяет пройти его без акваланга. В средней и дальней части пещеры есть сталактиты, сталагмиты и отдельные гуры.

Пещера исследована на протяжении 550 м. Исследованная часть пещеры содержит 5 сифонов, протяжённостью 25, 90, 25, 80 и 100 метров и глубиною 5, 8, 3, 17 и 10 метров. Это крупнейшая серия сифонов в Крыму.

Из пещеры вытекает одноимённый ручей, образующий несколько каскадов-водопадов.

История 
Вход в пещеру раскопан Алексеем Прибиловским в 1959—1962 годах, им же было присвоено первоначальное название «Жёлтая пещера». Впоследствии пещера была переименована в «Алёшину воду» в честь первооткрывателя. Дальнейшее исследование пещеры проводилось симферопольскими спелеологами под руководством А. Ф. Козлова.

В начале 1990-х годов пещера исследовалась Владимиром Киселевым. После его гибели в пещере «Железные Ворота», впервые пройденные им далекие сифоны этой пещеры (90/-8, 80/-17, 100/-10) принято называть его именем.

В 2021-м году, сифон №1 был откачан спелеологом М. В. Шабановым настолько, что стало возможным пройти пещеру с частичным погружением в воду без акваланга или задержки дыхания.

Литература 
 Дублянский В. Н. Карстовые пещеры и шахты Горного Крыма. — Л. : Наука, 1977. — 182 с.
 Крубер А. А. Карстовая область Горного Крыма. — М., 1915. — 320 с.
 Амеличев Г. Н., Касьян Ю. М., Козлов М. А. , Папий А. В. , Троц В. С. Спелеонаследие Крыма на пороге третьего тысячелетия // Свет. — 2000. — № 21. — С. 10-14.
 Папий А. Юбилей: 100 пещер, добавленных в кадастре пещер Крыма спелеологами г. Ялты за период 1997—2009 гг. // Свет. — 2010. — № 36. — С. 22-25.

Ссылки 
 Печера Альошина вода // Кадастр печер та порожнин України
 Перечень классифицированных пещер
 Пещера Алешина вода

Примечания 

Пещеры с сифонами
Пещеры в известняках
Пещеры Долгоруковской яйлы